U.S. Route 66, een historische autoweg in de Verenigde Staten
 Route 66 (nummer), een muzieknummer over deze weg
 KMB Route 66, busroute in Hongkong
 London Buses route 66, busroute in Londen, Engeland
 Route 66 (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
 Route 66 (boek), een Amerikaans boek
 Route 66 (film uit 1998), een Amerikaanse film gebaseerd op het boek
 Route 66 (VEB Film), een Duitse film
 Route 66 (musical), een musical
 Route 66 (bedrijf), een bedrijf
 Route 66 Records, een muzieklabel
 Route 66 (merk), een kledingmerk